Pips steht für:
 Pips (Krankheit), Hausgeflügelkrankheit
 umgangssprachlich eine Erkältung
 Gerd Pips (* 1939), deutscher Fußballspieler

 PIPS steht als Abkürzung für:
 PIPS – Zeitschrift für Unkommerz, dadaistische Zeitschrift für Objektliteratur, herausgegeben von Claudia Pütz
 Pan Information Processing System auf Sord-PCs
 Photo Image Printing System für Linux
 Protein-induzierte pluripotente Stammzellen, aus Gewebezellen ohne genetische Manipulation gewonnen

Siehe auch:
 Gladys Knight & the Pips (US-Soulgruppe)
 Pieps (Funkmeldeempfänger)
 PIP (Begriffsklärung)

PIPS